Ashes – album Kyli La Grange
 Ashes – album zespołu The Prophecy
 Ashes – album zespołu Tristania

Zobacz też 
 The Ashes